Diocèse de Vienne peut renvoyer à :

 Diocèse de Vienne (Empire romain) ou Viennoise, ancienne juridiction épiscopale créée vers le milieu du  après J.-C. puis qui fut érigée au  comme archidiocèse ;
 Archidiocèse de Vienne, ancienne juridiction archiépiscopale du  à 1790 (France) ;
 Archidiocèse de Vienne, juridiction archiépiscopale (Autriche) ;
 Diocèse de Grenoble-Vienne, juridiction épiscopale créée en 1791 (France).

Voir aussi :